Булякаевский сельсовет — муниципальное образование в Фёдоровском районе Башкортостана.
Согласно Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан имеет статус сельского поселения.

Состав 
д. Верхний Алыштан,

с. Нижний Алыштан,

д. Булякай.

Подлесный  - хутор, упраздён Законом Республики Башкортостан от 20 июля 2005 года № 211-з «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населённых пунктов, переносом административных центров»

Население

Примечания 

Сельские поселения Фёдоровского района Башкортостана
Муниципальные образования Фёдоровского района Башкортостана